Kbm eller KBM kan syfta på: 

 kbm – ett volymmått, se Kubikmeter
 KBM – en svensk statlig förvaltningsmyndighet , se Krisberedskapsmyndigheten